Mukařov (powiat Mladá Boleslav) –
 Mukařov (powiat Praga-Wschód) –

Zobacz też